Szögi Csaba (1960) táncművész, koreográfus, táncpedagógus
 Szögi Csaba (1975) író, költő, szerkesztő, zenész